Banda Municipal de Lleida, banda de música de Lleida
 Biblioteca Medicea Laurenziana, biblioteca de Florència (Itàlia)
 Broadcast Markup Language, estàndard de llenguatge de marques basat en XML